Христиан Вильгельм Киндлебен (также Киндлебн, псевдонимы Михаэль Брефобиус, Флоридо; 4 октября 1748, Берлин — 1785, Йена) — немецкий теолог, писатель, публицист, собиратель студенческих песен и баек в Германии.

Биография 
Происходил из обедневшей семьи. При финансовой поддержке благотворителя смог пройти курс обучения в Галле. Изучал теологию. После этого занимал различные места учителя и священника, одновременно занимаясь литературным творчеством и работой издателя. В 1778 году работал помощником Иоганна Бернхарда Базедова в Дессау в школе Philanthropinum. В 1779 году получил учёную степень в Виттенбергском университете и поступил в Университет Галле в должности доцента, однако в 1781 году был уволен. Последние годы жил в Берлине, Лейпциге и Дрездене как свободный писатель.

Произведения 

 Studentenlieder: Aus den hinterlassenen Papieren eines unglücklichen Philosophen Florido genannt, Halle (Saale) 1781
 Studenten-Lexicon: aus den hinterlassenen Papieren eines unglücklichen Philosophen Florido genannt, Halle (Saale) 1781 mehrere Auflagen
 Über die Non-Existenz des Teufels, Berlin 1776
 Der Teufeleien des 18. Jahrhunderts letzter Act, Leipzig 1779
 Vermischte Gedichte, Berlin-Leipzig 1779
 Geistliche Gedichte und Lieder, ohne Ortsangabe 1781
 Die allerneueste deutsche Orthographie des 18. Jahrhundert, Frankfurt/Main-Leipzig 1779
 Leben u. Abentheuer des Küsters zu Kummersdorf Willibald Schluterius. Halle 1779
 Ueber den Ursprung der Perücken. Berlin 1779
 Matthias Lukretius, sonst Votius genannt; oder Geschichte eines verunglückten und metamorphisierten Kandidaten. 2 Teile, Halle 1780
 Emanuel Hartensteins eines peregrinierenden Weltbürgers Reise von Berlin über Rostock nach Dresden, Halle 1780
 Florido oder Geschichte eines unglücklichen Philosophen, Halle 1781
 Moralische Fragmente zur Kenntniß des Menschen, in Briefen. Ohne Ort 1782
 Zeitverkürzende Unterhaltungen aus Joseph II. … Leben, ohne Ort 1782
 Der gehörnte Siegfried, ein Volksroman. 2 Teile, ohne Ort 1783

Выпускники Галле-Виттенбергского университета
Преподаватели Галле-Виттенбергского университета
Богословы Германии
Немецкие писатели